Lachen steht für:

 Lachen, Ausdrucksform
 Gelächter, lautes Lachen
 Alp Lachen, Kanton Obwalden, Schweiz
 Stadion Lachen, Stadion in Thun, Kanton Bern, Schweiz
 Lachen, slawischer, altpolnischer Volksstamm, siehe Lendizen

Lachen steht für folgende geographischen Objekte:

Gemeinden und Orte in Deutschland:
 Lachen (Dießen am Ammersee), Ortsteil von Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lachen (Halblech), Ortsteil von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lachen (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil von Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lachen (Nesselwang), Ortsteil von Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lachen (Steinach), Weiler von Steinach (Ortenaukreis), Baden-Württemberg
 Lachen (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lachen (Unterjesingen), Wüstung bei Unterjesingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Lachen-Speyerdorf, Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Gemeinden und Orte in der Schweiz:
 Lachen AR, Ort in Walzenhausen, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Lachen BE, Ort in Kallnach, Kanton Bern
 Lachen, Ortsteil im Quartier Dürrenast der Stadt Thun, Kanton Bern
 Lachen (St. Gallen), Ortsteil von St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Lachen SZ, Gemeinde am Obersee, Kanton Schwyz
 Lachen TG, Ort in Wängi, Kanton Thurgau

Fließgewässer:
 Lachen (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach in Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Lachen Chu, linker Nebenfluss der Tista in Sikkim, Indien

Stillgewässer:
 Lachen (Iffeldorf), Stillgewässer in Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Der Weg zum Lachen, Novelle von Wilhelm Raabe (1857)
 Lache
 Laach